pętla wprowadzająca opóźnienie do programu w informatyce
 linia opóźniająca w elektronice